Sacrifice (sacrificio en inglés y en francés) puede referirse a:

Música 
 «Sacrifice» (1989), canción de Elton John.
 «Sacrifice» (2021), canción de Bebe Rexha.
 «Sacrifice» (2022), canción de The Weeknd.
 Sacrifice, álbum de Black Widow.
 Sacrifice, álbum de Gary Numan.
 Sacrifice, álbum de Motörhead.
 Sacrifice, álbum de Substantial.
 Sacrifice, álbum de Sylver.
 Living Sacrifice, banda de metal cristiano.

Entretenimiento 
 Sacrifice, videojuego de 2001.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense The Following.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense Revenge.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense The Secret Circle.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense Supernatural.
 Sacrifice, episodio de la serie de televisión estadounidense Wilfred.
 Sacrifices, episodio de la serie de televisión estadounidense Stargate SG-1.
 TNA Sacrifice, evento de Total Nonstop Action Wrestling.
 The Sacrifice, película de Andrei Tarkovsky.

Enlaces externos